Slobodan Grujić (* 24. August 1973 in Novi Sad) ist ein ehemaliger jugoslawischer und heute serbischer Tischtennisspieler. Er gehörte in den 1990er und 2000er Jahren zu den besten Spielern Europas.

Werdegang 
Slobodan Grujić ist der Sohn des Tischtennisnationalspielers Aleksandar Grujić und dessen Ehefrau Miroslava (Mira), einer früheren professionellen Balletttänzerin. Mit neun Jahren trat Slobodan Grujić dem jugoslawischen Verein Vojvodina bei. Bedeutende internationale Erfolge erzielte er bald bei Jugend-Europameisterschaften. So wurde er 1987 in Athen Europameister der Kadetten im Einzel, im Doppel mit Tarik Hodzic erreichte er das Endspiel. Ein Jahr später wurde er Zweiter im Einzel hinter Torben Wosik. Auch bei den Junioren kam er im Einzel 1990 ins Halbfinale, 1991 wurde er Europameister.

Im Erwachsenenbereich nahm er von 1989 bis 2009 14 mal an Weltmeisterschaften teil, wo er 2003 und 2007 im Doppel mit dem Viertelfinale seine beste Platzierung verzeichnete. Von 1992 bis 2008 wurde er achtmal für Europameisterschaften nominiert, wo er im Doppel jeweils mindestens im Viertelfinale stand und 1992 mit Ilija Lupulesku und 2003 mit Aleksandar Karakašević sogar Bronze holte. 

1992, 1996, 2000 und 2004 qualifizierte Slobodan Grujić sich für die Teilnahme an den Olympischen Spielen. Dabei erreichte er 1992 mit Ilija Lupulesku und 2004 mit Aleksandar Karakašević jeweils das Viertelfinale.

Nach 2009 trat Slobodan Grujić bis heute (2012) international nicht mehr auf.

Bundesliga 
1997 verließ Grujić den jugoslawischen Verein Novi Sad und schloss sich dem deutschen Bundesligisten TV Gönnern an. Nach einem zweijährigen Gastspiel bei SV Plüderhausen von 1999 bis 2001 kehrte er nach Gönnern zurück. Mit der Herrenmannschaft des TV Gönnern wurde er 1997 und 2001 Deutscher Pokalsieger, 2005 und 2006 gewann er die Champions League. 2007 wechselte er in die Türkei zu Fenerbahçe SK. Zur Rückrunde der Saison 2010/2011 wurde er vom Hessenligaverein TG Langenselbold verpflichtet, mit dem er in die Oberliga aufstieg. 2013 verpflichtete ihn der 1. FC Saarbrücken für die zweite Mannschaft in der 2. Bundesliga.

Trainer 
Seit Juli 2009 arbeitet Slobodan Grujić als Trainer beim Hessischen Tischtennis-Verband HTTV und unterstützt bei Bedarf das Trainerteam des Deutschen Tischtennis-Bundes DTTB. Von 2013 bis 2020 war er Cheftrainer des Saarländischen Tischtennisbundes und trainierte im gleichen Zeitraum den 1. FC Saarbrücken TT in der Tischtennis-Bundesliga. In der Saison 2019/20 errang er mit dem FCS die erste Deutsche Meisterschaft der Vereinsgeschichte und wurde dafür vom Verband Deutscher Tischtennistrainer (VDTT) zum Trainer des Jahres 2019/20 gewählt. Zur Saison 2021/22 übernimmt Grujić das Amt des Cheftrainers beim TTC Zugbrücke Grenzau.

Privat 
Grujić ist verheiratet mit Elizabeta Harca, die 1988 mit dem jugoslawischen Team Jugend-Europameister wurde. Mit ihr hat er zwei Söhne.

Turnierergebnisse

Einzelnachweise

Literatur 
 Zdenko Uzorinac: Die Grujic-Saga, Zeitschrift DTS, 1992/3 Seite 25

Weblinks 
  (abgerufen am 23. Januar 2012)
 [ Interview als Mitglied von TG Langenselbold (abgerufen am 23. Januar 2012)]

Tischtennisspieler (TTV Gönnern)
Tischtennisspieler (SV Plüderhausen)
Tischtennisspieler (1. FC Saarbrücken)
Tischtennisspieler (Serbien) 
Tischtennisspieler (Jugoslawien)
Olympiateilnehmer (Jugoslawien)
Teilnehmer der Olympischen Sommerspiele 1992
Teilnehmer der Olympischen Sommerspiele 1996
Teilnehmer der Olympischen Sommerspiele 2000
Teilnehmer der Olympischen Sommerspiele 2004
Mittelmeerspielesieger (Tischtennis)
Teilnehmer der Mittelmeerspiele 1997
Teilnehmer der Mittelmeerspiele 2001
Teilnehmer der Mittelmeerspiele 2005
Jugoslawe
Serbe
Geboren 1973
Mann